«Тайны старого отеля» (англ. - The Innkeepers)— фильм ужасов режиссёра Тай Уэста с участием Сары Пэкстон, Пэта Хили и Келли Макгиллис. Мировая премьера фильма состоялась 12 марта 2011 года, в России фильм вышел 29 марта 2012 года.

Сюжет 
Клэр (Сара Пэкстон) и Люк (Пэт Хили) — два последних работника, обслуживающих когда-то престижный отель Yankee Pedlar Inn в последние выходные перед его закрытием. Клэр страдает от тяжёлой формы астмы и недавно бросила колледж, Люк работает над веб-сайтом с хроникой предполагаемых появлений призраков в отеле. Оба они — энтузиасты «охоты на призраков», загадочная история отеля производит на них большое впечатление, а главная часть в этой истории — легенда о Мэдлин О’Мэлли, повесившейся в 1800-х после того, как её муж покинул её во время медового месяца. Тело Мэдлин, предположительно, спрятали в подвале владельцы отеля.

Люк селит в отеле пожилую женщину, в которой Клэр узнаёт Линн Риз-Джонс (Келли Макгиллис), бывшую актрису, прибывшую в город на некий съезд. Клэр несёт полотенца в комнату актрисы, её охватывает благоговение перед знаменитостью, и происходит неловкое столкновение между ней и Линн, ведущей себя довольно-таки недружелюбно. На следующую ночь Клэр слышит шум, исходящий из гаража отеля, где есть дверь, ведущая в подвал. Она запирает дверь гаража и возвращается в здание. При помощи оборудования для «охоты на призраков», принадлежащего Люку, она записывает тихие голоса и музыку в разных частях отеля (см. феномен электронного голоса), а кроме того, видит рояль в холле, звучащий сам собой.

В коридоре она натыкается на Линн, которая признаётся, что приехала на съезд медиумов и что прервала актёрскую карьеру, чтобы стать медиумом. Она, кроме того, запрещает Клэр спускаться в подвал. Ранним утром Клэр будит видение Мэдлин в её комнате. Позже в тот же день прибывает старик и спрашивает комнату на третьем этаже. Люк объясняет, что из-за предстоящего закрытия отеля из комнат третьего этажа вынесена вся мебель, но Клэр предлагает приезжему постельное бельё, поскольку кровати всё ещё стоят в номерах, и сопровождает его в номер для новобрачных, в котором он пожелал поселиться.

Люк и Клэр решают обследовать подвал. Там они слышат голоса и сталкиваются с прочими паранормальными явлениями. Напуганный, Люк покидает отель. Клэр, в панике, будит Линн и просит её помощи. Линн спускается по подвальной лестнице, где вступает в контакт с духом, а затем приказывает Клэр немедленно бежать из отеля. Клэр бросается наверх, в номер второго постояльца, но находит там предсмертную записку, его тело в ванной, с порезами на запястьях, и видит Мэдлин, висящую в петле. В ужасе она бежит вниз по лестнице и обнаруживает, что Люк вернулся в отель. Он идёт наверх в поисках Линн, а Клэр вновь слышит шум из подвала. Она подходит к лестнице, где её пугает призрак старика. Она падает с лестницы, ударившись головой.

Потеряв ориентацию после удара, Клэр оказывается в комнате, где находилось тело Мэдлин, а старик следует за ней. Она пытается открыть дверь в гараж, забыв, что сама заперла её. Столкнувшись с призраком Мэдлин, Клэр погибает от приступа астмы. На следующее утро Люк сообщает полиции, что слышал крики Клэр из подвала, но не мог открыть дверь, чтобы помочь ей. Люк и Линн уезжают вместе с полицейскими. Линн говорит Люку, что Клэр уже нельзя было спасти.

В ролях

Производство 
Тай Уэст был назван режиссёром проекта Dark Sky Films в январе 2010. Сара Пэкстон, Пэт Хили и Келли Макгиллис примкнули к съёмкам в мае 2010. Продюсеры фильма — Дерек Керл, Ларри Фессенден, Тай Уэст и Питер Фок для Dark Sky Films в сотрудничестве с :en:Glass Eye Pix. Съёмки проходили в , Коннектикут. Часть сцен Уэст снял в реально существующем отеле «Янки Педлар Инн», расположенном в этом городе.

Саундтрек 
Музыку к фильму написал американский музыкант Джефф Грейс.

Выпуск 
Премьерный показ фильма прошёл на фестивале South by Southwest в марте 2011. Dark Sky Films провела ограниченный показ в кинотеатрах 3 февраля 2012. Тай Уэст представил фильм на зимней вечеринке «Get Lit» в отеле Standard Hotel (Голливуд) 22 декабря 2010.

Восприятие критикой 
В целом фильм получил положительные отзывы от критиков. На Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 79 % на основе 103 отзывов, с общим мнением: «Фильм не нарушает каких-либо правил жанра, но служит дополнительным доказательством того, что молодому режиссёру Тай Уэсту разборчивые любители ужасов могут доверять». Дэвид Харли с сайта обзоров фильмов ужасов Bloody Disgusting оценил фильм на три балла из пяти, заметив, что «как только стиль фильма меняется с легкомысленной комедии на хоррор „на полную“, части фильма по разные стороны этого момента начинают казаться разными фильмами», а также назвав фильм «несколько разочаровывающим». Другие отзывы оказались более благоприятными, так, Life After Undeath присвоила фильму оценку 8 из 10. Сайт Horror-Movies.ca дал фильму глубоко отрицательную оценку, утверждая: «на протяжении очень долгого времени не происходит ничего, кроме старых, испытанных и предсказуемых сцен, а для фильма продолжительностью свыше 100 минут это нехорошо».

Примечание

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2011 года
Фильмы о привидениях
Фильмы на английском языке
Фильмы Тая Уэста